Ciocanul este unealtă de lovire de largă întrebuințare și cunoscută din timpuri străvechi.

„Ciocan” se mai poate referi la:

Persoane
Ion Ciocan (1850-1915), un om politic și de cultură român
Iurie Ciocan, un jurist din Republica Moldova, președinte al Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
Maria Ciocan, un senator român
Nicolae Ciocan, un deputat român
Rodica Ciocan-Ivănescu, o traducătoare, universitar și istoric literar
Valentin Ciocan, un senator român
Constantin Ciocan, un ciclist român

Unelte
Ciocan de reflexe
Ciocan geologic
Ciocan rotopercutor

Altele
Aruncarea ciocanului, o probă de atletism, sport
Statuia „Aruncătorul de ciocan” din Suceava, un monument din bronz din Suceava
Liliacul cu cap de ciocan, un liliac frugivor din familia Pteropodidae
Secera și ciocanul, un simbol al comunismului
Ciocanul lui Thor (mitologie), denumit și Mjöllnir sau Mjölner, este accesoriul de bază al zeului Thor din mitologia nordică

Vezi și
Ciocana, un sector din orașul Chișinău, Republica Moldova
Ciocana Nouă este un cartier din sectorul Ciocana, orașul Chișinău, Republica Moldova
Comuna Ciocani, o comună din județul Vaslui, Moldova, România
Ciocani, Vaslui, un sat din comuna omonimă din județul Vaslui, Moldova, România
Ciocanele, Dolj, un sat din județul Dolj, Oltenia, România
Ciocanu, dezambiguizare pentru câteva titluri asemănătoare